Cristina del Valle puede corresponder a:

 Cristina del Valle, cantante española.
 Cristina del Valle, actriz argentina.